Извоареле има више значења:

 Извоареле (Гарда де Сус), насеље у округу Алба у Румунији
 Извоареле (Ливезиле), насеље у округу Алба у Румунији
 Извоареле (Блаж), насеље у округу Алба у Румунији
 Извоареле (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Извоареле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Извоареле (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Извоареле (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Извоареле (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Извоареле (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Извоареле (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Извоареле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Извоареле (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Извоареле (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Извоареле (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Извоареле (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Извоареле (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Извоареле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Извоареле (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Извоареле (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Извоареле (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Извоареле (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији
 Општина Извоареле (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији